Franck Yannick Kessié (19. prosinec 1996 Ouragahio) je profesionální fotbalista z Pobřeží slonoviny, který hraje na pozici středního záložníka za španělský klub FC Barcelona a za národní tým Pobřeží slonoviny.

Přestupy 

 z Stella Adjamé do Atalanta za 1 500 000 Euro
 z Atalanta do Milán za 8 000 000 Euro (za dvouleté hostování)
 z Atalanta do Milán za 24 000 000 Euro
 z Milán do Barcelona zadarmo

Statistiky

Úspěchy

Klubové 
 1× vítěz italské ligy (2021/22)

Reprezentační 
 3x na AP (2017, 2019, 2021)
 1x na OH (2020)

Individuální 
 All Stars team italské ligy (2021)

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Profil hráče na Transfermarkt.de 
 Profil hráče na National Football Teams.com 

Fotbalisté Pobřeží slonoviny
Fotbalisté AC Cesena
Fotbalisté Atalanty Bergamo
Fotbalisté AC Milán
Fotbalisté FC Barcelona
Muži
Fotbaloví záložníci
Narození 19. prosince
Narození v roce 1996
Žijící lidé
Fotbaloví reprezentanti Pobřeží slonoviny
Narození v Pobřeží slonoviny